Mertendorf kan syfta på:

Geografi

Tjeckien 

 Merboltice, ort, Ústí nad Labem,

Tyskland 

 Mertendorf, Sachsen-Anhalt – kommun, Sachsen-Anhalt, 
 Mertendorf, Thüringen – kommun, Thüringen,